Папаниколау () — фамилия греческого происхождения.

 Папаниколау, Георгиос (1883—1962) — греческий учёный, медик, пионер цитологии и ранней диагностики ракового заболевания
Папаниколау, Георгиос (род. 1943) — греко-американский математик, один из ведущих мировых специалистов в области прикладной математики.
 Папаниколау, Костас (род. 1990) — греческий профессиональный баскетболист
 Папаниколау, Николас (род. 1949) — сооснователь и сопредседатель Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций»

См. также 
 Мазок Папаниколау — тест, с помощью которого можно определить предраковые или раковые клетки во влагалище и шейке матки.